Флаг Пограни́чного муниципального района Приморского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 ноября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2894.

Флаг Пограничного муниципального района Приморского края составлен на основании герба Пограничного муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание флага 

Флаг Пограничного муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из равных зелёной, белой и зелёной вертикальных полос; поверх зелёных полос в середине — дубовые ветки, выполненные жёлтыми и оранжевыми цветами, а поверх белой полосы — красно-зелёный заострённый стилизованный пограничный столб из герба района (шириной в 1/8 от длины полотнища), не доходящий до верхнего края полотнища.

Обоснование символики 
Флаг символизирует историко-географические и экономико-политические особенности Пограничного муниципального района.

Наименование района напрямую связано с его расположением на границе с Китаем. Это обстоятельство символически отражено на флаге красно-зелёным столбом, характерная раскраска которого указывает на принадлежность его пограничной символике.

Дубовые ветки символически отражают богатый природный мир Приморского края, для растительного покрова которого характерно преобладание дубовых лесов.

Зелёный цвет — символ весны, плодородия, надежды, возрождения и здоровья.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, света, добра.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, солнечного света.

Красный цвет — символизирует красоту, праздник, активность, мужество.

Примечания